HSM steht für:

 Hannoversches Straßenbahn-Museum
 Hardware-Sicherheitsmodul (), ein Gerät, das kryptografische Funktionen mittels Hardware-Implementierung durchführt
 Hepatosplenomegalie, medizinisch eine Vergrößerung von Leber und Milz
 Hermann Schwelling Maschinenbau, deutsches Unternehmen in den Bereichen Umwelttechnik und Bürotechnik
 Hermann Schmidt Metallblasinstrumente, deutscher Musikinstrumentenbauer
 Herzschrittmacher, ein medizinisch-elektrisches Gerät, welches ein Herz stimuliert
 Hierarchisches Speichermanagement, Ordnung von Dateien nach Zugriffszeit gemäß Wichtigkeit
 High School Musical, ein US-amerikanischer Musical-Fernsehfilm der Walt Disney Company aus dem Jahr 2006
 High Speed Machining, Hochgeschwindigkeitsbearbeitung beim Fräsen und Drehen
 Historische Stätten und Denkmäler in der Antarktis (historic site or monument)
 Hohenloher Spezial-Maschinenbau, ein Forstmaschinenhersteller aus Neu-Kupfer
 Holy Spirit Movement, ehemalige ugandische christlich-synkretistische Rebellengruppe
 Holzschutzmittel, Wirkstoffe oder wirkstoffhaltige Zubereitungen zum Schutz von Holz
 Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, Eisenbahngesellschaft, siehe Nederlandse Spoorwegen #Geschichte
 HSM Motors Ltd., britischer Hersteller von Automobilen
 Hyper Sonic Motor (Ultraschallmotor), eine Antriebstechnologie für Autofokus-Kameraobjektive

Abkürzung